La saison 2014-2015 du championnat de Tunisie de football de Ligue II est la  de la deuxième division tunisienne, la Ligue Professionnelle 2.

Participants et localisation

Groupe A 
 Club sportif de Korba
 Football Club Hammamet
 Jendouba Sports
 La Palme sportive de Tozeur
 Olympique de Béja
 Olympique du Kef
 Sfax railway sport
 Stade sportif sfaxien
 Union sportive de Sbeïtla
 Étoile olympique de Sidi Bouzid

Groupe B 
 Association sportive de l'Ariana 
 Avenir sportif de Kasserine
 Union sportive de Ben Guerdane
 Avenir sportif d'Oued Ellil
 El Makarem de Mahdia
 Croissant sportif de M'saken
 Espoir sportif de Hammam Sousse
 Enfida Sports
 Grombalia Sports
 Sporting Club de Ben Arous

Première phase

Groupe A 

|valign=top align=left width=33%|

|}

Groupe B 

|valign=top align=left width=33%|

|}

Seconde phase

Poule pour le titre 

|valign=top align=left width=33%|

|}

Barrage de relégation

Notes et références 

2014-2015
Football M2
Tunisie M2
Championnat M2